PRE, een Britse muziekgroep
 Partido Roldosista Ecuatoriano, Ecuadoraanse politieke partij
 <pre> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel pre-